Lökören kan syfta på följande platser:

Finland

Åland 

 Lökören (Kumlinge, Åland), ö,

Nyland 

 Lökören, Sibbo, Nyland, 
 Lökören (vid Pernå, Lovisa), Nyland, 
 Lökören (vid Valkom, Lovisa), Nyland, 
 Lökören, Pyttis, Kymmenedalen,

Se även
Lökö
Lökön
Lakören
Likören

Robotskapade Finlandförgreningar